Люкнер () — немецкая фамилия, французское имя. Известные носители:
 Люкнер, Николя (1722—1794) — французский военачальник, маршал Франции.
 Люкнер, Феликс фон (1881—1966) — немецкий морской офицер, писатель и мореплаватель.
 Люкнер Камбронн (1929—2006) — гаитянский тонтон-макут.